

Astronomia 
 Regolo – piccola costellazione dell'emisfero meridionale
 Regolo – la stella più brillante della costellazione del Leone

Mitologia 
 Regolo della Fortezza – creatura mostruosa e mitica, con le fattezze di un famelico serpente dalla testa gigante, che la tradizione vuole rinchiusa nei bui sotterranei della Fortezza Medicea di San Piero a Sieve
 Serpente regolo – leggenda del Centro Italia

Persone 
 Marco Atilio Regolo Caleno – console nel 335 a.C.;
 Marco Atilio Regolo – console nel 294 a.C.;
 Marco Atilio Regolo (famoso generale della prima guerra punica) – console nel 267 a.C. e nel 256 a.C.;
 Marco Atilio Regolo – figlio del precedente, console nel 227 a.C. e nel 217 a.C., generale durante la seconda guerra punica
 Marco Atilio Regolo – pretore nel 213 a.C. e ambasciatore in Egitto nel 210 a.C.

Strumenti 
 Regolo di misura (anche righello o riga) – strumento di misura della lunghezza
 Regolo calcolatore – strumento di calcolo analogico
 Regolo di Lesbo – antico strumento usato per il taglio delle pietre

Altro 
 Regolo – uccello della famiglia dei regulidi
 Regolo – nome proprio di persona maschile italiano
 Regolo – dipinto di William Turner
 Regolo – frazione del comune italiano di Perledo, in Lombardia

Altri progetti